Чарин — русская фамилия. Известные носители:

 Чарин, Андрей Иванович (Галкин; 1875—1919) — русский театральный актёр.
 Чарин, Николай Авксентьевич (1905—1982) — советский инженер, специалист в области радиолокации.
 Чарин, Виктор Селиверстович (1919—?) — советский математик.

 Чарина, Ксения Эдуардовна (род. 1996) — российская футболистка.